Guin kan syfta på:
 Guin (folk) – en folkgrupp

Geografi

Schweiz 

 Düdingen, ort och kommun i kantonen Fribourg,

USA 

 Guin, Alabama – en ort i Alabama, Marion County, 

Robotskapade USAförgreningar